Indonesië
 Prajurit Kulon (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Prajurit Kulon (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java